Первый писательский кооператив может значить:
 Первый писательский кооператив (Москва) — дом по адресу Камергерский переулок, 2. Здесь жили А. П. Платонов, В. В. Вишневский, М. Б. Колосов, В. М. Инбер, Ю. К. Олеша, И. П. Уткин, А. Г. Малышкин, Н. Огнёв, Э. Г. Багрицкий, К. Л. Зелинский, В. М. Бахметьев, М. С. Голодный, Джек Алтаузен, Б. Н. Агапов, Я. З. Шведов, А. К. Гастев, В. П. Ильенков, Б. Я. Ясенский и др.  
 Первый писательский кооператив (Санкт-Петербург) — дом по адресу Канал Грибоедова, 9. Здесь жили Н. Заболоцкий, Б. Корнилов, Н. Олейников, Вс. Рождественский, М. Слонимский, Б. Томашевский, О. Форш, Е. Шварц, И. Соколов-Микитов, Ю. Герман.